Municipio de McHenry puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de McHenry (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Foster.
 Municipio de McHenry (condado de McHenry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de McHenry (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.